Songbook – musical con colonna sonora di Monty Norman, libretto di Julian More e dello stesso Norman

 Songbook – album di Angela Aki 
 Songbook – album di Goran Bregović
 Songbook – album di Chris Cornell
 Songbook – album dei Family of the Year
 Songbook – album di Gordon Lightfoot
 Songbook – album dei The Nudie Suits
 Songbook – album di Roger Shah
 Songbook – album di Robbie Williams
 Songbook – album dei Woodpigeon